Książ – zamek, wraz z przyległymi budowlami stanowiący oficjalnie część miasta Wałbrzycha
 Książ – marka piwa

W Polsce 

 Książ – dzielnica Wałbrzycha 
 Książ – wieś w woj. kujawsko-pomorskim, w pow. mogileńskim, w gminie Strzelno 
 Książ – wieś w woj. lubelskim, w pow. opolskim, w gminie Chodel 
 Książ – wieś w woj. zachodniopomorskim, w pow. kamieńskim, w gminie Golczewo
 Książ – dawna gromada

Zobacz też 
 Książ Mały, Książ Mały-Kolonia, Książ Wielki, Książ Wielkopolski, Książ Śląski